Переменная звезда в астрономии — разновидность звезд периодически меняющих свой блеск.
 Переменная звезда (роман) — фантастический роман, задуманный Робертом Хайнлайном в 1955 году, дописан по сюжетным замыслам в 2006 году С. Робинсоном.